Евгений Георгиевич Пескин (род. 24 июля 1970) — один из участников проекта Российский Интернет («Сеть Релком»), создатель Публичной электронной библиотеки.

Образование 
 1993 — Московский институт радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА), специальность «Прикладная математика», 1997 — Программа развития высшего менеджмента, GTS Instiute.

Деятельность 
 1989−1991 — Технический писатель, «Демос».
 1991−1992 — Менеджер по разработке систем электронной почты и телеконференций, «Демос».
 1992−1994 — Руководитель отдела информационных проектов, АО «Релком».
 1994−1998 — Директор проекта «Россия-Он-Лайн», «Совам Телепорт».
 1997−1998 — Заместитель директора по продажам, «Совам Телепорт».
 с 1998 — член правления IBS, заместитель генерального директора.
 2000 − 2002 — Генеральный директор, ООО «Объединенные сетевики».

Был модератором телеконференций иерархии relcom.*. Создал «Частые Вопросы и Ответы», Relcom, 1993.

В 1992 году основал Eugene’s Electronic Library (EEL), в 1995 году переименованную в «Публичную электронную библиотеку».

Опубликовал около 20 статей на сетевые темы в российской прессе, более 50 заметок в Newsbytes News Agency; является редактором и соавтором российского издания книг Paul Gilster «Internet Navigator» и Ed Krol «The Whole Internet».

Был назван «NetMan’96» журналом «Мир Интернет»; в 1997 и 1998 годах вошел в «TOP 100» российской компьютерной индустрии (Dator TOP 100).

Примечания

Ссылки 
 Публичная электронная библиотека Е.Пескина 
 Сайт «Релком» 
 Сайт «IBS» 

Персоналии:Рунет